Спам, СПАМ, SPAM — многозначный термин:
 Спам — несанкционированная реклама в Интернете.
 Спам — известный скетч комик-труппы «Монти Пайтон».
 СПАМ (сборный пункт аварийных машин) — в Красной армии времён Второй мировой войны полевая мастерская по сбору и ремонту поврежденной техники, в частности танков.
 SPAM — торговая марка мясных консервов.
 SPAM (Smoothed-Particle Applied Mechanics) (в физическом моделировании) — .